Trémouille, commune française du Cantal.
 Trémouille-Saint-Loup, commune française du Puy-de-Dôme.
 de La Trémouille, famille princière française.

Voir aussi 

 Trémouilles, commune française de l'Aveyron.